Змагання з кінного спорту в індивідуальному конкурі на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 14 по 19 серпня на території Національного центру кінного спорту в районі Деодоро.

Розклад 
Час місцевий UTC−3

Результати

Кваліфікаційні кола

Коло 1 
Змагання в першому кваліфікаційному колі пройшли на трасі з дозволеним часом 82 секунди.

Коло 2 
Друге кваліфікаційне коло відбулось 16 серпня і дозволений час становив 81 секунду.

Коло 3 
Третє кваліфікаційне коло відбулось 17 серпня і дозволений час становив 82 секунди.

* Щонайбільше троє вершників з однієї країни могли взяти участь у індивідуальному фіналі. Тож Лудгер Бербаум не пройшов, бо Німеччина мала трьох вершників з меншою кількістю штрафних очок. Четверо спортсменів зі Швейцарії мали по 9 штрафних очок кожен. Лідер швейцарської команди вирішив не виставляти Яніка Шпрунгер на фінал.

Фінал

Коло A

Коло B

Пере-стрибування за золоту медаль

Примітки

Посилання 
 Кінний спорт  на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) 

Кінний спорт на літніх Олімпійських іграх 2016